Сава Петров Огнянов (24 май 1876 година, Кюстенджа — 22 март 1933 година, София) е известен български актьор и режисьор. Заема почетно място в историята на театралното изкуство с ненадминатите си театрални въплъщения, превърнали се в пример за българския драматичен театър, като е оценен високо и извън пределите на България.

Биография 

Роден е през 1876 г. в семейството на председателя на Кюстендженската българска община Петър Савев (Събев) Огнянов – Чакмака и Мина Горанова. Брат е на политика Александър Огнянов, на д-р Иван Огнянов и на д-р Богдан Огнянов (ветеринарен лекар). Семейството му живее в Кюстенджа до Освобождението. След това се заселва в Силистра, а по-късно в Русе. Завършва мъжката класическа гимназия „Княз Борис I“, където участва в много театрални постановки, сред които и „Венецианският търговец“ (в ролята на Шейлок). Известно време следва архитектура в Мюнхен, Германия, но скоро се прехвърля в драматичната школа на Ото Кьоних. Завършва школата за драматично изкуство на Емануел Райхер.

Дебютът му на Софийска сцена е на 17 март 1902 година в „Сълза и смях“. Той става член на актьорския състав на Народния театър в София. Гастролира в различни страни по света.

На 21 март 1953 година, 20 години след неговата смърт, с указ на Президиума на Народното събрание Драматичният театър в Русе приема неговото име.

Любопитно 
Родът на Сава Огнянов е свързан с този на Христо Ботев по някои причини:

 Христо Ботев посвещава някои от своите стихотворения („До моето първо либе“, „Пристанала“ и „На прощаване“) на неговата майка Мария (Мина) Горанова, с която били близки преди тя да се омъжи за котелския търговец Петър Огнянов;

 Като студент самият Сава води дълготрайна кореспонденция с Ботевата дъщеря Иванка. След едно от представленията му в България тя му подарява книжка със стихотворения на баща си. Книжката е унищожена при бомбардировките над столицата, а по спомени на дъщеря му Жозефина Огнянова в нея е пишело:

Отличия и награди 
 1921 г. – удостоен е с орден „Свети Александър“, четвърта степен.

Външни препратки 
 Посмъртната маска на Сава Огнянов украси Доходното здание

Родословие

Бележки 

Български актьори и актриси
Родени в Кюстенджа
Починали в София
Добруджански българи
Хора с архиви в Централния държавен архив